Альб'є́-ле-Жен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південний схід від Парижа, 135 км на південний схід від Ліона, 50 км на південний схід від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Альб'є-ле-Жен на сайті французького Національного інституту географії
 Альб'є-ле-Жен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Альб'є-ле-Жен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя